Francja:
 Fribourg – miasto

Szwajcaria:
 Fribourg – kanton (pol. Fryburg)
 Fribourg – miasto (pol. Fryburg) w kantonie Fryburg, w okręgu Sarine
 Fribourg – stacja kolejowa we Fryburgu

Inne:
 (242648) Fribourg – planetoida
 Fribourg Olympic – klub siatkarski
 Fribourg-Gottéron – klub hokejowy

Zobacz też:
 Fryburg